Milcza to nazwa miejscowości w Polsce, na Białorusi i Ukrainie.

Miejscowość w Polsce 
 Milcza – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Rymanów

Miejscowości na Białorusi 
 Milcza – wieś w obwodzie mińskim, rejonie wilejskim

 Milcza – dawna kolonia w obwodzie mińskim, rejonie wilejskim

Miejscowość na Ukrainie 
 Milcza – wieś w obwodzie rówieńskim, rejonie dubieńskim

Przystanki kolejowe 
 Milcza – przystanek kolejowy w Polsce w województwie podkarpackim

 Milcza – przystanek kolejowy na Białorusi w obwodzie homelskim

Linki zewnętrzne